Григоровичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Григоровичи — деревня в Лепельском районе Витебской области.

Украина 
 Григоровичи — село в Луцком районе Волынской области.

 Григоровичи (дворянство) — дворянские роды.